Modesto hace referencia a varios artículos:

Lugares
Modesto, oficialmente Ciudad de Modesto, sede del condado de Stanislaus, California, Estados Unidos.

Personas
Juan Modesto (1906-1969), militar español;
Modesto de Tréveris o san Modesto (muerto en 486), obispo de Tréveris;
Manuel Modesto Gallegos (1849-1926), militar y político venezolano;
Modesto Basadre (1816-1905), historiador, periodista y político peruano;
Modesto Blanch (1909-1990), actor español;
Modesto Brocos y Gómez (1852-1936), pintor, grabador y escritor español y brasileño;
Modesto Ciruelos (1908-2002), pintor español
Modesto Coloma Palenzuela (1840 - ¿1925?), maestro de obras español;
Modesto Fraile (1935-1994), político español;
Modesto Higueras (1910-1985), actor y director teatral español;
Modesto Lafuente (1806-1866), periodista, escritor e historiador español;
Modesto Larrea y Carrión (1799-1861), político ecuatoriano;
Modesto López Otero (1885-1962), arquitecto español;
Modesto Méndez Álvarez (1885-1940), historietista e ilustrador español;
Modesto Méndez Guerra (1801-1863), militar y político guatemalteco;
Modesto Molina (1844-1925), poeta y periodista peruano;
Modesto Montoya (1949-), físico nuclear peruano;
Modesto Rodas Alvarado (1921-1979), abogado y político hondureño;
Modesto Teixidor y Torres (1854-1928), pintor español;
Modesto Urgell (1839-1919), pintor y comediógrafo español; 
Víctor Modesto Ocampo Vilaza (1881-1959), músico, fotógrafo y pintor uruguayo;
Víctor Modesto Villavicencio (1900-1968), jurista y escritor peruano;

Véase también el nombre en otros idiomas: Modest.

Zoología
Pachycephala modesta, ave paseriforme;

Otros

Nombres masculinos